Crónicas de América steht für:

 Crónicas de Indias, Gattung der Historiographie
 Crónicas de América (Historia 16), spanische Buchreihe aus dem Verlag von Historia 16